
Molekulska formula -{C19H27NO3}- se može odnositi na:

 PRE-084
 Nateglinid
 Tetrabenazin